Населённые пункты Башкортостана в районах (от А до И)

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Сельские населённые пункты, непосредственно подчинённые городам республиканского значения, указываются отдельно от остальных.

Районы

Абзелиловский

Альшеевский

Архангельский

Аскинский

Аургазинский

Баймакский 
Согласно Конституции Республики Башкортостан, Баймакский район и город Баймак.

Бакалинский

Балтачевский

Белебеевский 
Согласно Конституции Республики Башкортостан, Белебеевский район и город Белебей.

Белокатайский

Белорецкий 
Согласно Конституции Республики Башкортостан, Белорецкий район и город Белорецк.

Бижбулякский

Бирский 
Согласно Конституции Республики Башкортостан, Бирский район и город Бирск.

Благоварский

Благовещенский 
Согласно Конституции Республики Башкортостан, Благовещенский район и город Благовещенск.

Буздякский

Бураевский

Бурзянский

Гафурийский

Давлекановский 
Согласно Конституции Республики Башкортостан, Давлекановский район и город Давлеканово.

Дуванский

Дюртюлинский 
Согласно Конституции Республики Башкортостан, Дюртюлинский район и город Дюртюли.

Ермекеевский

Зианчуринский

Зилаирский

Иглинский

Илишевский

Ишимбайский 
Согласно Конституции Республики Башкортостан, Ишимбайский район и город Ишимбай.

См. также 
 Населённые пункты Башкортостана в районах (от К до Я)

Примечания